Абдоминея мелкоцветковая () — вид очень редких эпифитных орхидей, единственный в роду Абдоминея ().

Ареал 
Вид произрастает от Таиланда до полуострова Малакка, Явы и Филиппин.

Ботаническое описание 
Побеги ветвятся моноподиально, главная ось сильно уплощена. Корни толстые, окружены веламеном. Взрослые растения имеют от четырёх до шести листьев. Новые листья образуются на верхушке побега, в это же время старые листья у основания умирают. Продолговатые листья достигают примерно 1,5 см в ширину. Основание листа клиновидной формы, кончик листа слегка асимметрично двухлопастный.

Кистевидные висячие соцветия длиной около 15 см появляются из боковых побегов. Каждое такое соцветие несёт 40-50 цветков. Они цветут по очереди, при этом одновременно всегда открыты несколько цветков. Только что распустившиеся цветки зеленовато-жёлтые, диаметром около 3 мм. Прицветники очень узкие, почти нитевидные. Чашелистики ланцетные, изогнутые лепестки чуть шире, красноватой окраски. Губы венчика двухлопастные, причём боковые губы очень малы. Средняя лопасть мешковидная, в задней части расширяется в короткие шпоры.

Примечания

Литература 
 Jim B. Comber: Orchids of Java. Bentham-Moxon Trust, RBG Kew 1990, S. 332. ISBN 0-947643-21-4

Ссылки 
 Фотографии

Орхидные
Монотипные роды растений
Флора Юго-Восточной Азии